El Masters de Madrid 2021, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2021 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. Fou la 19a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la dotzena en categoria femenina pertanyent als WTA 1000 de la WTA. Es va celebrar entre el 27 d'abril i el 9 de maig del 2021 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya. Fou la primera vegada que es va disputar durant dues setmanes.

El tennista alemany Alexander Zverev va guanyar el seu segon títol a Madrid, també fou el segon de la temporada i el quart de categoria de Masters del seu palmarès. La bielorussa Arina Sabalenka va guanyar el títol individual més important del seu palmarès, i dels deu aconseguits fins al moment, aquest era el primer sobre terra batuda. Aquest també fou el segon títol individual de la temporada i va derrotar l'australiana Ashleigh Barty, que l'havia superat en la final de Stuttgart, tot just dues setmanes abans. La parella masculina formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Zeballos van guanyar el seu primer títol de la temporada, i van esdevenir el primer espanyol i el primer argentí en aconseguir aquest títol. La parella txeca formada per Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková també van guanyar el seu segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021